Teresa Cristina Arnaud Correa (Recife, 30 de setembro de 1951) é uma atriz, Dubladora e Produtora brasileira que participou de diversas telenovelas, peças de teatro e filmes brasileiros.

Teatro
Bodas de Sangue (1973)
Leituras de Shakespeare ‘leitura dramatizada’ (1973)
A Metamorfose (1975)

Televisão
 O Bem-Amado (1973)
 Supermanoela (1974)
 Ídolo de Pano (1974)
 Bravo! (1975)
 Vila Sésamo (1975)
 Saramandaia (1976)
 Plantão de Polícia (1979)

Cinema
Aguenta, coração (1984);
O segredo da múmia (1982);
O gigante da América (1978);
O Sexo Mora ao Lado (1975);
Caçada sangrenta (1974);
O Donzelo (1970);

Atrizes de São Paulo (estado)
Naturais da cidade de São Paulo